Kerija může znamenat:

Kerija (okres) — okres v Sin-ťiangu v ČLR
Kerija (město) — město v Sin-ťiangu v ČLR
Kerija (řeka) — řeka v Sin-ťiangu v ČLR